Il nome Nate è stato utilizzato per indicare tre diversi uragani:
Uragano Nate – uragano di categoria 1 del 2005 rimasto in mare aperto
Uragano Nate – uragano di categoria 1 del 2011 che ha colpito il Messico provocando 5 vittime
Uragano Nate – uragano di categoria 1 del 2017 che ha colpito l'America centrale e gli Stati Uniti provocando 48 vittime